

Toponymie
Żochy peut désigner :

dans la voïvodie de Mazovie
 Żochy, village du powiat de Ciechanów
 Żochy, village du powiat d'Ostrołęka 
 Żochy, village du powiat de Sokołów